FAM222A () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 12-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 452 амінокислот, а молекулярна маса — 46 792.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Некатегоризовані білки